Goffriller is der Familienname der folgenden Personen:

 Eugen Goffriller (1899–1974), österreichischer Operntenorsänger und Schauspieler
 Francesco Goffriller (1692–1750), italienischer Instrumentenbauer 
 Matteo Goffriller (1659–1742), venezianischer Geigenbauer